Ксеноглоссия (греческое ξενογλωσσία — xenoglossia, от ξένος — ксенос, «чужой» + γλώσσα — глосса, «язык, речь») — в парапсихологии использование человеком языка, который он, как утверждается, не мог выучить в естественных условиях. 

Психиатр и исследователь паранормальных явлений Ян Стивенсон (1918—2007) зафиксировал несколько случаев, которые он считал аутентичными (Стивенсон, 2001). Однако данные Стивенсона оспариваются: существование ксеноглоссии не признаётся лингвистами и психологами (Самарин 1976, Томасон 1984, 1987, 1997).

См. также 
 Паранормальные явления

Примечания

Литература 
 Samarin, William J. Review of Ian Stevenson Xenoglossy: A Review and Report of a Case. Language 52.1.270-274. (1976)
 Stevenson, Ian. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. (1966). (Second revised and enlarged edition 1974), University of Virginia Press, ISBN 0-8139-0872-8
 Stevenson, Ian. Xenoglossy: A Review and Report of a Case. Charlotte: University Press of Virginia. (1974).
 Stevenson, Ian. Unlearned Language: New Studies in Xenoglossy. (1984). University of Virginia Press, ISBN 0-8139-0994-5
 Stevenson, Ian. Children Who Remember Previous Lives: A Quest of Reincarnation. (2001). McFarland & Company, ISBN 0-7864-0913-4
 Thomason, Sarah G. «Do you remember your previous life’s language in your present incarnation?» American Speech, 59:340-50, 1984.
 Thomason, Sarah G. «Past tongues remembered?» The Skeptical Inquirer, 11:367-75, Summer 1987.
 Thomason, Sarah G. Xenoglossy / Gordon Stein (ed.) The Encyclopedia of the Paranormal.— Buffalo: Prometheus Books, 1996.

Оккультизм
Паранормальные явления
Исследования реинкарнаций
Изменённые состояния сознания